Augusto Carlos Teixeira de Aragão – storico, numismatico, archeologo e ufficiale medico portoghese
 Henrique Chagas Moniz de Aragão Gonzaga – attore brasiliano
 José de Assis Aragão – ex arbitro di calcio brasiliano
 Renato Aragão –  attore, cantante e showman brasiliano